Місце сили:
  — різновид святого місця, об'єкт поклоніння.
 «Місце сили» — український документальний фільм Тетяни Станєвої.